Karađorđevo peut désigner : 
 Karađorđevo, une localité de Serbie située dans la province autonome de Voïvodine, dans la municipalité de Bačka Palanka et dans le district de Bačka méridionale ; 
 Karađorđevo, une localité de Serbie située dans la province autonome de Voïvodine, dans la municipalité de Bačka Topola et dans le district de Bačka septentrionale.

Voir aussi
Accord de Karađorđevo.